Your Song – singolo di Elton John del 1970, contenuto nell'album Elton John
 Your Song – brano di Kate Walsh del 2007, contenuto nell'album Tim's House
 Your Song – singolo di Rita Ora del 2017, contenuto nell'album Phoenix